Rathausstraße steht für:
 Rathausstraße (Bad Homburg vor der Höhe), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Bad Homburg vor der Höhe
 Rathausstraße (Berlin)
 Rathausstraße (Cuxhaven)
 Rathausstraße (Wien)

Siehe auch:

 Rathausplatz